Una notte terribile () – racconto di Anton Čechov, pubblicato nel 1884
 Una notte terribile (Une nuit terrible) – film muto del 1896 diretto da Georges Méliès